Sopotnica je ime več naselij:

V Sloveniji 
 Sopotnica, naselje v Občini Škofja Loka

V Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem  
 Sopotnica (Mali Ljubelj), nem. Sapotnica, mestna občina Borovlje 
 Zopotnitzen, ledinsko ime v Pustriški dolini na Tirolskem

V Srbiji 
 Sopotnica, Gadžin Han
 Sopotnica, Prijepolje

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška